Lizzanesi – abitanti di Lizzano Pistoiese
Lizzanesi – abitanti di Lizzano in Belvedere
Lizzanesi – abitanti di Lizzano
Lizzanesi – abitanti di Marina di Lizzano